Флуд — будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік).
 4220 Флуд (4220 Flood) — астероїд головного поясу, відкритий 22 лютого 1988 року.
 Флуд (продюсер), Марк Елліс — британський продюсер і звукорежисер.
 Флуд (хребет), Хребет Флуд () — гірський хребет висотою до 3500 м, в основному вулканічного походження в Західній Антарктиді, Земля Мері Берд.